'''Középsúlyú profi ökölvívók listája

Papp László
Arthur Abraham	
Steve Collins 	
James Degale
Oscar De La Hoya
Gennagyij Golovkin	
Bernard Hopkins
Jake LaMotta
Kelly Pavlik
Felix Sturm

Ökölvívólisták